Ffrench ou ffrench est un patronyme surtout présent en Irlande et un dérivé du nom .

Patronyme

Baron ffrench, titre de la prairie d'Irlande

 (1946-1999), photographe et artiste néo-zélandaise
, diplomate mexicain
 (1919-2007), homme politique et docteur irlandais
 (1914-1963), nageur de compétition britannique
 (1893-1986), officier des services secrets britanniques
 (1913-2011), lieutenant-colonel et auteur anglais

Homonymie de patronyme